Vision kan syfta på:

 Vision – bland annat något man vill uppnå
 Vision (EP) – det svenska punkbandet No Fun at Alls debut-EP utgiven 1993
 Vision (fackförbund) – en facklig organisation för offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting och kyrka
 Vision (musikalbum) – ett musikalbum från 2011 av Alpha Blondy
 Vision (religion) – ett religiöst fenomen 
 Vision (sång av Punk-O-Rama) – en sång på Punk-O-Rama Vol. 5
 Vision (tidning) – en svensk affärstidning som gavs ut 1996–2002
 Vision (skyskrapa) – en tilltänkt skyskrapa i Brisbane, Australien, som skulle ha blivit stadens högsta.